chińskie nazwisko Zhang

 (1802) Zhang Heng – planetoida
 153P/Ikeya-Zhang – kometa
 Zhang – gwiazda w gwiazdozbiorze Hydry